Wüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlind Wüller (* 1934), deutsche Richterin am Bundespatentgericht
 Werner Wüller (* 1961), deutscher Radrennfahrer